Игорь Миха́йлович Ивано́в () — украинский советский архитектор, Заслуженный архитектор УССР (1973), член-корреспондент АИ СССР (1979). Главный архитектор Киева (1974—1980).

Биография 
В 1955 году окончил Киевский инженерно-строительный институт. Учился у Иосифа Каракиса. С 1959 года по 1963 год — руководил отделом Национального государственного института экспериментального проектирования Академии строительства и архитектуры УССР.

Избранные работы 
 Гостиница «Черное море» (Одесса, 1972);
 Гостиница «Киев» (Киев, 1973);
 Гостиница «Интурист» (Харьков, 1978);
 Медицинский институт (Кишинёв, 1976);
 Реконструкция площади Октябрьской революции (ныне Майдан Незалежности, 1976; в соавторстве);
 Жилой район Оболонь (с 1977; в соавторстве);
 Государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (с 1974; в соавторстве).

Примечания

Литература 
 

Ученики Иосифа Каракиса
Главные архитекторы Киева